Lucius Valerius Maximus Basilius (fl. 319-321) , préfet romain,
Lucius Valerius Maximus Basilius (fl. 327-337), consul romain.